Bei den XXVI. Olympischen Spielen 1996 in der US-amerikanischen Metropole Atlanta wurde erstmals ein Wettbewerb im Softball ausgetragen.

Das Turnier war für Frauen und fand vom 21. bis 30. Juli statt. Es nahmen insgesamt acht Nationen an diesem Turnier teil. Mit dem Olympischen Baseballturnier fand ein entsprechender Wettbewerb für die Männer statt.

Austragungsort war der Golden Park in Columbus, welcher extra für die Olympischen Spiele errichtet wurde.

Medaillengewinnerinnen

Ergebnisse

Vorrunde

21. Juli

22. Juli

23. Juli

24. Juli

25. Juli

26. Juli

27. Juli

Endstand

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Bronze 
Der Gewinner durfte im Finale antreten, der Verlierer gewann Bronze.

Finale

Einzelnachweise 

1996
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1996
Sport (Columbus, Georgia)